Angola Avante! () — державний гімн Анголи. Був написаний Мануелом Руй Алвеш Монтейру, музику склав Руй Алберту Вієйра Діаш Мінґаш. Офіційно прийнятий у 1975 році після проголошення незалежності від Португалії.

Текст гімну 
 Ó Pátria, nunca mais esqueceremos
 Os heróis do quatro de Fevereiro.
 Ó Pátria, nós saudamos os teus filhos
 Tombados pela nossa Independência.
 Honramos o passado e a nossa História,
 Construindo no Trabalho o Homem novo,
 (повторюється останні дві строфи)

Приспів
 Angola, avante!
 Revolução, pelo Poder Popular!
 Pátria Unida, Liberdade,
 Um só povo, uma só Nação!
 (повторюється приспів)

 Levantemos nossas vozes libertadas
 Para glória dos povos africanos.
 Marchemos, combatantes angolanos,
 Solidários com os povos oprimidos.
 Orgulhosos lutaremos Pela Paz
 Com as forças progressistas do mundo.
 (повторюється останні дві строфи)

Див. також 
 Герб Анголи
 Прапор Анголи

Посилання 
 Інструментальна версія гімну Анголи у форматі MP3

Національні символи Анголи
Ангола
Ангола
Музика Анголи